

Patronyme 

 Georges Cahuzac (1871-1956), acteur français ;
 Louis Cahuzac (1880-1960), clarinettiste français ;
 Pierre Cahuzac (1927-2003), joueur et entraîneur de football français ;
 Philippe Cahuzac (1941-2007), professeur de linguistique hispanique ;
 Jérôme Cahuzac (1952-), médecin et homme politique français ;
 Yannick Cahuzac (1985-), joueur de football français, petit-fils de Pierre.

Toponyme 

 Cahuzac, dans l'Aude ;
 Cahuzac, en Lot-et-Garonne ;
 Cahuzac, dans le Tarn ;
 Cahuzac-sur-Adour, dans le Gers ;
 Cahuzac-sur-Vère, dans le Tarn.
Il convient d'être particulièrement attentif quand on parle de Cahuzac dans le Tarn puisqu'il y a deux localités de ce nom dans le département.

Autres 

 Affaire Cahuzac, scandale politico-financier français mettant en cause Jérôme Cahuzac.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France